Моль — многозначное слово:
 Моль — представитель молей (под названием «моли» объединяют в нетаксономическую группу мелких насекомых из отряда чешуекрылых).
 Моль — единица измерения количества вещества.

Населённые пункты 
 Моль — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Моль — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.

Фамилия 
 Моль, Альберт (1917—2004) — голландский актёр.
 Моль, Гуго (1805—1872) — немецкий ботаник, цитолог; брат Роберта Моля.
 Моль, Жюль (1800—1876) — французский лингвист и ориенталист.
  — немецкий экономист и парламентский деятель, брат Юлиуса (Жюля) М.
  (1846—1922) — немецкий дипломат.
 Моль, Питер ван (1599-—1650) — фламандский художник.
 Моль, Роберт фон (1799—1875) — немецкий юрист, правовед; брат Гуго Моля.

См. также 
 Молль (значения)
 MØL
 Моли (значения)

Примечания